Güemes peut faire référence à :

Toponymes 

 , localité de la province de Chubut
 General Güemes, localité de la province de Salta
 Villa General Güemes, localité de la province de Formosa
 Département de General Güemes, division administrative de la province de Salta
 Département de General Güemes, division administrative de la province de Chaco
 , deux abris existants en Antarctique argentine;

 , localité de la communauté autonome de Cantabrie;

 , municipalités du Tamaulipas

Personnalités 
 Bautista Guemes (1990-), est un joueur argentin de rugby à XV 
 Juan Francisco de Güemes y Horcasitas
 Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo
 Martín Miguel de Güemes
 
 
 
 
 
 , botaniste espagnol
 La hermana Güemes

Deporte

Îles

Transports 
 Aéroport international Martín Miguel de Güemes

Autres

Source de la traduction